Charles Colmore Grant, né le  à Montréal et mort le  à Pitlochry, fut baron de Longueuil de 1879 à 1898.

Biographie 

Fils, du baron Charles James Irwin Grant, il fut le dernier des barons de Longueuil à habiter au Québec. En 1880, il présenta une pétition à la reine d'Angleterre pour que le titre de baron de Longueuil, qui était un ancien titre français du Canada créé pour Charles II Le Moyne éteint en ligne masculine, soit relevé et reconnu par la couronne britannique.  En effet, la seule héritière de la baronnie était une fille, Marie Charles Le Moyne, qui s'était mariée en 1781 à son aïeul David-Alexander Grant. La reine acquiessa à sa demande, vu qu'aucun privilège accompagnait celui de porter le titre de baron. 

Charles Colmore Grant mourut en 1898. Son demi-frère Reginald Charles lui succéda.

Voir aussi 
Baron de Longueuil

Source 
Marigot : Les barons Grant

Baron de Longueuil
Naissance à Montréal
Naissance en février 1844
Décès à 54 ans
Décès en décembre 1898